Rednex — шведський кантрі-поп-гурт. Головною особливістю стилю цього гурту є суміш європейської танцювальної музики та ритмів американського кантрі. Перший же сингл Rednex — Cotton-Eye Joe, що вийшов в 1994 році, став дуже популярний та «завоював» перші місця чартів. Другий та третій сингли — Old Pop in an Oak та Wish You Were Here — стали також досить відомими по цілій Європі. В 2000 році вийшов наступний хіт Rednex — сингл «The Spirit of the Hawk». Ця композиція протрималась рекордні 25 тижнів на першому місці в німецькому чарті.

Склад гурту
З моменту утворення Rednex в гурті брало участь 15 музикантів, але на сьогоднішній день залишилось всього чотири учасники:
 Ace Ratclaw
 Joe Cagg
 Dakotah
 Dagger

Дискографія

Альбоми

Збірники 
 The Best of the West (2003)

Сингли

Див. також 
 Реднек

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту Rednex 
 Rednex  на Discogs
 Rednex  на Last.fm
 

Музичні колективи, що з'явились 1994
Шведські музичні гурти
Засновані у Швеції 1994